Виктор Владимирович Чернышёв (род.9 мая 1985) — российский хоккеист с мячом,  
нападающий  Динамо (Москва).

Биография 

В.В.Чернышёв родился в Краснотурьинске, где и познакомился с хоккем с мячом в местном «Маяке».    
Начал играть в 1993 году в группе подготовки «Маяка». Первый тренер — Владимир Викторович Чернышев, его отец.    
Мастер спорта (2004).    

С сезона 2001/2002 года стал выходить на лёд в главной команде на кубок России.    
В сезоне 2002/2003 дебютировал в основном составе Маяка в чемпионате России.   
В Маяке 73 игры = 31 мяч.   
В Динамо-Казани 51 игра = 30 мячей.   
В Кузбассе 97 игр = 67 мячей.   
В Енисее 123 игры = 68 мячей.  
В Динамо (Москва) 252 игра = 125 мячей.   
В сборной России дебютировал 30 сентября 2006 года в городе Москва со сборной Швеции (3:10).   

В кубке Мира принимал участие в 14 турнирах (2005-2018) - 60 игр, 32 мяча, 2 передачи. 
В Чемпионском кубке принимал участие 5 турнирах (2006, 2011-2014) - 19 игр, 15 мячей, 4 передачи. 
В Суперкубке принимал участие 8 раз (2012/13-2013/14, 2015/16-2017/18, 2019/20-2021/22) - 8 игр, 1 мяч, 2 передачи. 
В составе сборной Россия-2 принимал участие в турнире на кубок губернатора Московской области (2003) - 8 игр, 1 мяч. 
В составе сборной Россия-2 принимал участие в турнире на приз Правительства России (2012) - 5 игр, 1 мяч, 1 передача. 

1 мяч забил в 3 игре 30 ноября 2002 года, в домашнем матче с командой Саяны (2:2), на 6 минуте с передачи Олега Чернова. 
50 мяч забил в 104 игре 22 ноября 2006 года, в домашнем матче с командой Старт (6:4), на 70 минуте с передачи Юрия Никульшина. 
100 мяч забил в 180 игре 12 февраля 2009 года, в выездной игре с командой Волга (8:3), на 40 минуте с передачи Александра Ким. 
150 мяч забил в 264 игре 16 ноября 2011 года, в домашнем матче с командой Волга (16:3), на 41 минуте с передачи Ивана Максимова. 
200 мяч забил в 372 игре, 11 февраля 2015 года, в выездной игре с командой Кузбасс (4:6), на 17 минуте с передачи Павла Рязанцева.  
250 мяч забил в 458 игре, 8 января 2018 года, в выездной игре с командой Строитель (10:0), на 10 минуте с передачи Вячеслава Вдовенко.  
300 мяч забил в 541 игре, 20 ноября 2019 года, в домашнем матче с командой СКА-Нефтяник (5:7), на 60 минуте с передачи Сергея Шабурова.

Достижения 

В составе клубов -   
 Чемпион России (6) - 2006, 2012, 2013, 2016, 2020, 2022.  
 Серебряный призёр чемпионата России (5) - 2009, 2014, 2015, 2018, 2021. 
 Бронзовый призёр чемпионата России (2) - 2010, 2017. 
 Обладатель Кубка России (8) - 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2019, 2020, 2021. 
 Финалист кубка России (3) - 2014, 2016, 2017. 
 Обладатель суперкубка России (5) - 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2017/2018, 2021/2022. 
 Финалист суперкубка России (3) - 2016/2017, 2019/2020, 2020/2021. 
 Обладатель Кубка чемпионов (Эдсбюн) - 2006, 2013.  
 Финалист Кубка чемпионов (Эдсбюн) - 2014. 
 Обладатель Кубка мира - 2006, 2007, 2013, 2015.  
 Финалист кубка мира - 2017. 
 Чемпион России среди юношей (2) - 2000, 2001. 
 Чемпион России среди юниоров (1) - 2003.  

В составе сборной России -   
 Обладатель Приза Правительства России (2) - 2006, 2008.  
 Бронзовый призёр Приза Правительства России (в составе Россия-2) (1) - 2012.  
 Серебряный призер Кубка Губернатора Московской области (в составе России-2) (1) - 2003.  
 Чемпион мира среди юниоров (1) - 2004.  
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (1) - 2002.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

На начало сезона 2022/2023 забивал мячи в ворота 22 / 24 команд 

  Чемпионат России                  Кубок России
  1.Сибсельмаш           = 32 мяча  1-2.Волга              = 14
  2.СКА-Нефтяник         = 26       1-2.Сибсельмаш         = 14
  3-4.Ак Барс-Динамо     = 25       3.Родина               = 10
  3-4.Кузбасс            = 25       4-5.Водник             =  8
  5.Родина               = 22       4-5.Старт              =  8
  6.Мурман               = 21       6-7.Локомотив Ор       =  7
  7.Старт                = 20       6-7.Зоркий             =  7  
  8.Зоркий               = 17       8-11.Кузбасс           =  5
  9-12.Байкал-Энергия    = 16       8-11.Строитель С       =  5
  9-12.Водник            = 16       8-11.Байкал-Энергия    =  5
  9-12.Уральский трубник = 16       8-11.СКА-Нефтяник      =  5
  9-12.Строитель С       = 16      12-13.Лесохимик         =  4
 13.Динамо М             = 15      12-13.Сборная Россия-2  =  4
 14.Волга                = 14      14-20.Металлург Бр      =  3
 15.Енисей               = 12      14-20.Уральский трубник =  3
 16.СКА-Свердловск       =  8      14-20.Енисей            =  3
 17.Саяны                =  7      14-20.Зоркий-2          =  3
 18.Локомотив Ор         =  5      14-20.Саяны             =  3
 19.СКА-Забайкалец       =  3      14-20.Мурман            =  3
 20-21.Лесохимик         =  2      14-20.Ак Барс-Динамо    =  3
 20-21.ХК Боровичи       =  2      21.СКА-Свердловск       =  2
 22.Маяк                 =  1      22-24.Маяк              =  1
                                   22-24.Волга-2           =  1
                                   22-24.Студентческая
                                         Сборная России    =  1

На начало сезона 2022/2023 количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал  в 165 играх 
по 2 мяча забивал  в  60 играх  
по 3 мяча забивал  в  12 играх  

Свой 321 мяч забросил в 237 играх, в 359 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 56 играх 
по 2 мяча забивал в 22 играх 
по 3 мяча забивал в 3 играх 
по 4 мяча забивал в 2 играх 
по 5 мячей забивал в 1 игре 

Свои 122 мяча забросил в 84 играх, в 105 играх мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 7 матчей / 4 мяча; 5 побед, 1 ничья, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 профиль на сайте ФХМР
 профиль на сайте Маяк (Краснотурьинск)
 профиль на сайте Динамо М (история)
 профиль на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты с мячом Казахстана
Игроки КХМ «Маяк»
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Кузбасс»
Игроки КХМ «Енисей»